Bahraich (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Bahraich (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bahraich